Tomasz Teodor Kulinicz (ur. 11 maja 1976 w Nowogardzie) – polski samorządowiec, od 2018, a także w latach 2006–2014 wicestarosta powiatu goleniowskiego. Od 2014 do 2018 był starostą goleniowskim.

Życiorys 
Jest synem Ireny i Jerzego. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działalność samorządowa 
W wyborach samorządowych w 2006 roku bezskutecznie kandydował do rady powiatu goleniowskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskując 299 głosów (3,72%). 29 listopada tego samego roku został wybrany wicestarostą powiatu. W wyborach w 2010 roku kandydując z pierwszego miejsca z listy PSL uzyskał mandat radnego powiatu z wynikiem 1148 głosów (13,20%). W grudniu tego samego roku został ponownie wybrany wicestarostą.

W wyborach samorządowych w 2014 roku bezskutecznie kandydował w wyborach na burmistrza Nowogardu uzyskując 2295 głosów (23,93%). Uzyskał natomiast reelekcję jako radny powiatu z wynikiem 912 głosów (11,33%). 28 listopada tego samego roku został wybrany starostą goleniowskim. W lutym 2015 roku został wybrany wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. W wyborach w 2018 roku ponownie został wybrany radnym powiatu, uzyskał 1975 głosów (19,69%). W listopadzie tego samego roku Tomasz Stanisławski zastąpił go na funkcji starosty, a on został ponownie wybrany wicestarostą. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła na Sejm, uzyskał 2393 głosy (0,51%). W czerwcu 2021 roku został wybrany przewodniczącym PSL w Goleniowie, będąc jednocześnie przewodniczącym struktury w powiecie goleniowskim, członkiem prezydium zarządu wojewódzkiego i członkiem rady naczelnej.

Życie prywatne 
Od 2011 roku jest żonaty z Agnieszką. Mają dwoje synów – Michała i Mateusza.

Przypisy 

Starostowie powiatu goleniowskiego
Polscy radni rad powiatów
Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ludzie urodzeni w Nowogardzie
Urodzeni w 1976